Nobles dames issues de la famille Farnèse
 Vittoria Farnèse (née à Rome en 1521, morte à Urbino le )
 Vittoria Farnèse (née à Parme le , morte le )

Homonymie dynastique